Inwazja kórlików (ang. Rabbids Invasion) – amerykańsko-francuski serial animowany, powstały na podstawie gry komputerowej Kórliki Go Home i Rayman Szalone Kórliki firmy Ubisoft. Wyprodukowany przez Ubisoft Motion Pictures i Nickelodeon Animation Studios.

Światowa premiera serialu miała miejsce 3 sierpnia 2013 roku na amerykańskim Nickelodeon. W Polsce premiera serialu zadebiutowała 30 grudnia 2013 roku na antenie Nickelodeon Polska. Od 20 stycznia 2014 roku serial był emitowany na kanale Nickelodeon HD.

Opis fabuły 
Serial opowiada o losach antropomorficznych stworzeń zwanych kórlikami, które przybyły na Ziemię, siejąc spustoszenie w świecie ludzi. Kórliki mają tylko jeden cel, czyli dobrą zabawę.

Spis odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 
 Odcinki bajki Inwazja Kórlików - Polska strona fanów serialu

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Programy telewizji Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 2013